sejm elekcyjny 1697
 sejm koronacyjny 1697